Engels handbalteam (mannen)
 Engels handbalteam (vrouwen)